Leonor de Aragón puede aludir a:
 Leonor de Aragón (1182-1226), hija de Alfonso II el Trovador infanta de Aragón y condesa consorte del condado de Tolosa.
 Leonor de Aragón y Foix (1333-1416) hija de Pedro IV de Ribagorza, casada con Pedro I de Chipre.
 Leonor de Aragón (1358-1382), hija del rey Pedro IV el Ceremonioso, princesa de Aragón y reina consorte de Castilla.
 Leonor de Aragón (1402-1445), reina consorte de Portugal por su matrimonio con Eduardo I de Portugal.
 Leonor de Aragón (1425-1479), reina de Navarra y condesa de Foix, hija de Juan II de Aragón.
 Leonor de Portugal y Aragón (1434-1467), infanta de Portugal (hija de Eduardo I de Portugal y Leonor de Aragón y Alburquerque) y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con Federico III de Habsburgo.
 Leonor de Aragón, también llamada «Leonor de Nápoles» (1450-1493), hija del rey Fernando I de Nápoles, duquesa de Ferrara por su matrimonio con Hércules I de Este.
 Leonor de Aragón, hija de Juan II de Aragón, quien en 1468 casó con Luis de Beaumont (?-1508) II conde de Lerín y condestable de Navarra.